Pedroso (La Rioja), een gemeente in Spanje
Pedroso (Vila Nova de Gaia), een parochie in de gemeente Vila Nova de Gaia, Portugal
Pedroso (Cantabria), een plaats in de gemeente Villacarriedo, Spanje
Pedroso (Rego), een plaats in de parochie Rego, Portugal
Iván Pedroso, Cubaanse atleet